Árvore da Ciência do Bem e do Mal - cujo fruto, segundo a Bíblia, condenou Adão e Eva a sair do Jardim do Éden
Boom Town (1940) - filme estrelado por Clark Gable e Spencer Tracy, no Brasil comercializado como Fruto Proibido
Fruto Proibido (álbum) - álbum musical de Rita Lee, de 1975

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música